DPPH peut faire référence à:
 2,2-Diphényl 1-picrylhydrazyl, un radial libre permettant de mesurer l'activité antioxydante d'une substance
 Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière